Jagged Edge, titre original du film À double tranchant (Richard Marquand, 1985) ;
 Jagged Edge, un quartet de musique RnB et soul originaire d'Atlanta en Géorgie aux États-Unis ;
 Jagged Edge, album du groupe Jagged Edge, enregistré en 2005 ;
 Jagged Edge, album de Gary Numan (2008).

Homonymie de titre